Wang Yu est le nom :
 d'un ministre chinois du  avant notre ère ;
 d'un peintre chinois des .
 d'un acteur chinois de Hong Kong né en 1943 ;
 d'un acteur chinois de Hong Kong né en 1955 ;
 d'une joueuse d'échecs chinoise née en 1982 ;
 d'un athlète chinois, né en 1991 ;
 d'une avocate des droits de l'homme et des femmes chinoise.